ETD est un code qui peut signifier :
 Etihad Airways (Émirats arabes unis), selon le code OACI des compagnies aériennes.

ETD est un sigle qui peut signifier :
 Estimated time of departure (en français, heure de départ prévue), dans le domaine de la logistique, permet au gestionnaire de stock d’avoir une visibilité sur la date et l'heure de réception.

Code